Čchü-čou je čínské místopisné jméno, které může označovat:

 Čchü-čou – městská prefektura v provincii Če-ťiang;
 Čchü-čou (Che-pej) – okres v městské prefektuře Chan-tan v provincii Che-pej;
 Čchü-čou – v 6.–8. století kraj čou, který se rozkládal na místě moderního okresu Čchü (v městské prefektuře Ta-čou v provincii S’-čchuan).